Милена Хюбшманнова (, 10 июля 1933, Прага — 8 сентября, 2005, ЮАР) — чешский лингвист, специалист по индийской филологии, пионер цыганских исследований в Чехии и Словакии, защитник прав цыган.

Биография 
Изучала языки хинди, урду и бенгали в Карловом университете в Праге. Работала в литературной редакции Чехословацкого радио, в отделении ориенталистики и в отделении философии и социологии Академии наук Чехословакии.

Не имея возможности поехать в Индию для практики изученных ей языков, заинтересовалась жизнью цыган, язык которых также относится к индоарийским. Заинтересовалась цыганским языком и культурой и стала защищать права цыган, которых официально преследовали в Чехии и Словакии вплоть до падения коммунистического режима (а неофициально негативное отношение сохраняется до сих пор). В 1968 г. основала Цыганское общество ЧССР () и журнал на цыганском языке Romano Džaniben, главным редактором которого стала. И журнал, и общество были закрыты в 1973 году. Полгода прожила в цыганском таборе в Словакии. В 1976 г. по её инициативе в Государственной языковой школе в Праге началось преподавание цыганского языка. В 1991 году добилась открытия отделения изучения цыган (ромистики) на философском факультете Карлова университета.

Погибла в автокатастрофе в ЮАР.

В честь Милены Хюбшмановой названа премия по цыганоязычной литературе, действующая на территории Чехии и Словакии.

Ссылки 
 Некролог (на англ. языке)
 Stránky časopisu Romano džaniben

Родившиеся в 1933 году
Умершие в 2005 году
Лингвисты Чехии
Правозащитники Чехии
Персоналии по алфавиту
Цыганский язык
Награждённые медалью «За заслуги» 3 степени (Чехия)